Széll Tamás (1982), szakács
Széll Tamás (1986), zenész